Porter se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Lyman Porter
 Duncan MacNair Porter
 James Mark Porter
 Thomas Conrad Porter